Лапоток — топоним в России:

 Лапоток — река в Рязанской и Липецкой областях;
 Лапоток — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Лапоток — прежнее название села Красное Знамя в Александро-Невском районе Рязанской области.
 «Лапоток» — проект гиперзвукового самолёта разрабатывавшегося в СССР в 1960-х годах.